Финал Кубка Футбольной лиги 2005 () — футбольный матч, который состоялся 27 февраля 2005 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Стал 45-м розыгрышем Кубка Футбольной лиги, турнира на выбывание, в котором принимали участие 92 сильнейших клуба Англии. Название турнира отражает заключение спонсорского соглашения между Футбольной лигой и маркой пива «Карлинг» ().

Турнир стартовал в августе 2004 года и завершился финальным матчем 27 февраля 2005 года. Победителем стал лондонский «Челси», обыгравший «Ливерпуль» в дополнительное время со счётом 3:2 (основное время закончилось вничью 1:1).

Детали матча

Путь к финалу

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка лиги 
 Кубок лиги на сайте BBC 

2005
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2005
Кубок Футбольной лиги 2005
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 27 февраля
Февраль 2005 года
2005 год в Уэльсе